Zora – imię żeńskie
 Zora – rodzaj pająków z rodziny trawnikowcowatych
 Widzewska Oficyna Wydawnicza „Zora” (zapis stylizowany: ZORA)